Enone – tipo di composto chimico
Enone – ninfa della mitologia greca
215 Oenone – asteroide